Мистик — может означать:
 Мистик — приверженец мистицизма.

В искусстве 
 Mystic — 3-й студийный альбом московской группы Armaga.
  — американский хип-хоп артист из Сан-Франциско, США.

Комиксы 
 Мистик (Marvel Comics) — персонаж Marvel Comics.
  — книга комиксов, которая была опубликована во Флориде из CrossGen Comics.
  — комикс о вымышленной супергероине, созданный художником и писателем комиксов Нилом Адамсом.

Топонимы 
 Мистик (река, Пенсильвания) — река в штате Пенсильвания.
 Мистик (река, Массачусетс) — река в штате Массачусетс.
 Мистик (река, Коннектикут) — река в штате Коннектикут.
 Мистик (Коннектикут) — город в штате Коннектикут.
 Морской порт Мистик — музей в городе Мистик.

См. также 
 Река Мистик — фильм Клинта Иствуда.
 Мистика